BYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blakely Island (Washington) (Stati Uniti)
 byw – codice ISO 639-3 della lingua belhariya